

Вологодская область 

 Сурковский сельсовет Череповецкого района

Новосибирская область 

 Сурковский сельсовет Тогучинского района